201-я дивизия — наименование основного тактического соединения в вооруженных силах государства.

Стрелковые дивизии
 201-я стрелковая дивизия — сформирована в марте 1941 года в Сибирском военном округе.  В апреле — мае 1941 года направлена на формирование других воинских частей;
 201-я Латвийская стрелковая дивизия — сформирована в августе 1941 года в Московском военном округе. В октябре 1942 года переформирована в 43-ю гвардейскую Латышскую стрелковую Рижскую дивизию;
 201-я Гатчинская Краснознамённая стрелковая дивизия — сформирована в мае — июне 1943 года на Ленинградском фронте, предшественница участнице Афганской войны 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии.

Мотострелковые дивизии

201-я мотострелковая Гатчинская дважды Краснознамённая дивизия — переформирована из стрелковой дивизии в 1964 году, участница Афганской войны. В 2004 году переформирована в 201-ю российскую военную базу.

Авиационные дивизии

201-я истребительная авиационная Сталинградская дивизия — сформирована в мае 1942 года на базе расформированных ВВС 5-й армии Западного фронта. В августе 1943 года переименована в 10-ю гвардейскую Сталинградскую истребительную авиационную дивизию.

Пехотные дивизии

201-я охранная дивизия вермахта — немецкая пехотная дивизия, сформирована в июне 1942 года. Предназначена для охраны тыла группы армий «Центр» и поддержания оккупационного режима в Белоруссии.